Asphalt steht für:
 Asphalt, ein Baumaterial, das u. a. als Straßenbelag Verwendung findet
 Asphalt (Geologie), ein natürlich entstandenes, hochviskoses Kohlenwasserstoff-Gemisch 
 Asphalt (politisches Schlagwort) und Kompositum in der Zeit des Nationalsozialismus
 Asphalt (Spieleserie), eine Videospielserie
 mehrere Filme
 Asphalt (1929), ein deutscher Stummfilm von Joe May
 Asphalt (1951), ein österreichischer Film von Harald Röbbeling
 Asphalt (1964), ein südkoreanischer Film
 Asphalt (Kentucky), ein Ort im Edmonson County im US-amerikanischen Bundesstaat Kentucky
 Asphalt-Magazin, eine Straßenzeitung in Hannover
 Asphalt Records, ein Sublabel des deutschen Musiklabels Bandworm Records

Asphalt ist der Familienname folgender Person:
 David Asphalt, deutscher Rapper und Sänger

Siehe auch:
 asphalt & anders Verlag